Bjorn puede referirse a:

Bjorn, Bjørn o Björn, nombre masculino.

Reyes y caudillos vikingos 
 Björn Ragnarsson “Brazo de Hierro”, caudillo vikingo de Suecia y fundador de la dinastía Yngling (siglo IX).
 Björn de Birka, rey vikingo de Suecia (siglo IX).
 Björn Eriksson, rey vikingo de Suecia (siglo IX).
 Bjørn (Vikingo), guerrero vikingo al servicio del Imperio carolingio (siglo IX).
 Bjørn Farmann, príncipe de Noruega (siglo IX).
 Bjorn Ketilsson, caudillo vikingo de Noruega (siglo X).
 Björn Stallare, caudillo vikingo de Noruega (siglo XI).

Escritores, músicos y artistas 
 Björn Kristian Ulvaeus, músico de Suecia.
 Björn Strid, músico de Melodic Death Metal de Suecia.
 Björn Skifs, cantante, autor y guionista de Suecia.
 Bjørn Lomborg, escritor, profesor y ambientalista de Dinamarca.
 Björn Gelotte, músico del grupo de metal sueco In Flames.
 Björn Afzelius, cantante, compositor y escritor sueco.
 Bjørn Nørgaard, artista de Dinamarca.
 Bjørn Heyerdahl (Tormentor), músico de black metal de Noruega.
 Peter Bjorn and John, grupo musical de Suecia.

Deportistas 
 Björn Borg, tenista de Suecia.
 Björn Waldegård, piloto de rally de Suecia.
 Björn Phau, tenista de Alemania.
 Björn Leukemans, ciclista de Bélgica.
 Björn Schröder, ciclista de Alemania.
 Björn Dunkerbeck, windsurfista de Andorra de origen danés.
 Bjorn Selander, ciclista estadounidense.
 Björn Vleminckx, futbolista de Bélgica.
 Bjorn Fratangelo, jugador de tenis estadounidense.
 Bjørn Tore Kvarme, futbolista de Noruega.
 Bjorn Helge Riise, futbolista de Noruega.

Referencias 

Nombres escandinavos